Potoczne określenie dwóch pułków kawalerii Cesarstwa Niemieckiego:
 13 Pułk Huzarów im. Króla Włoch Humberta (1 Heski) – pot. 1 Pułk Huzarów Heskich
 14 Pułk Huzarów im. Landgrafa Hessen-Homburg Fryderyka III (2 Heski) – pot. 2 Pułk Huzarów Heskich